Isabella and the Pot of Basil (Hunt) - schilderij van William Holman Hunt
 Isabella and the Pot of Basil (Alexander) - schilderij van John White Alexander
 Isabella, or The Pot of Basil - gedicht van John Keats